Salamon, héber eredetű magyar keresztnév
 Salamon (Šalamenci), muravidéki község Szlovéniában
Uralkodók
 Salamon, zsidó király
 Salamon, Árpád-házi magyar király
hasonló nevűek
 Salamon temploma, Salamon zsidó király által építtetett templom, az ókori zsidó építészet szimbóluma
 Salamon-dinasztia, etióp uralkodóház
 Salamon-szigetek, állam a Csendes-óceán déli részén